Kurt-Schumacher-Straße steht für:
 Kurt-Schumacher-Straße (Bonn)
 Kurt-Schumacher-Straße (Hannover)
 Kurt-Schumacher-Straße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-Nord

Siehe auch:
 Kurt-Schumacher-Allee
 Kurt-Schumacher-Brücke